Cherokee County kan syfta på ett flertal olika counties i USA:

 Cherokee County, Alabama
 Cherokee County, Georgia
 Cherokee County, Iowa
 Cherokee County, Kansas
 Cherokee County, North Carolina
 Cherokee County, Oklahoma
 Cherokee County, South Carolina
 Cherokee County, Texas